Леони́д Кузьми́н:
 Кузьмин, Леонид Леонидович (1891—1951) — русский художник-футурист.
 Кузьмин, Леонид Филиппович (1930—2016) — советский, российский дипломат.
 Кузьмин, Лорий Трофимович (1931—1992) — советский военачальник, адмирал.